Die FIA-Formel-3-Meisterschaft 2022 ist bereits die vierte Saison der FIA-Formel-3-Meisterschaft. Sie begann am 19. März in as-Sachir und endete am 11. September in Monza.

Änderungen 2022

Sportliches Reglement 
Nach der Änderung des Wochenend-Formates in der vergangenen Saison auf drei Rennen pro Lauf wurde diese Änderung für die Saison 2022 zurückgenommen. So fanden wie in den Jahren davor zwei Rennen pro Rennwochenende statt. Freitags gab es ein freies Training sowie das Qualifying und samstags sowie sonntags wurde je ein Rennen ausgetragen. Die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag wurde durch das Qualifying bestimmt, während für das Sprintrennen am Samstag die ersten zwölf Plätze des Qualifyings umgekehrt wurden.

Ebenfalls geändert wurde das Punkteschema, so erhielt in der Saison 2022 der Fahrer, welcher im Hauptrennen auf der Pole-Position steht, zwei Punkte. Der Fahrer, welcher die schnellste Rundenzeit pro Rennen fuhr, erzielte einen Bonuspunkt, sofern er unter den ersten Zehn klassifizierten Fahrern das Rennen beendete. Die Punkteverteilung für das Hauptrennen blieb unverändert während für das Sprintrennen ein neuer Punkteschlüssel angewendet wurde. So bekamen die ersten zehn Fahrer im Endklassement der Rennen 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e).

Teams 
Mit Ausnahme von HWA Racelab blieben alle Teams aus dem Vorjahr weiter in der Formel 3. Als Ersatz für das deutsche Motorsportteam wurde Van Amersfoort Racing zugelassen.

Strecken 
Erstmals seit Gründung der Rennserie hielt die FIA-Formel-3-Meisterschaft ein Rennwochenende in as-Sachir sowie in Imola ab.

Teams und Fahrer 
Alle Teams und Fahrer verwenden das Dallara-Chassis F3 2019, 3,4-Liter-V6-Motoren von Mecachrome und Reifen von Pirelli. Zahlreiche Fahrer gehören zudem einem Nachwuchsprogramm eines Formel-1-Rennstalls an und sind dort teilweise auch als Test- und Ersatzfahrer aktiv.

Rennkalender 
Die erste Version des Rennkalenders wurde am 15. Oktober 2021 veröffentlicht. Es werden acht Rennwochenenden stattfinden, alle Rennwochenenden werden sich im Rahmenprogramm der Formel 1 befinden.

Wertung

Punktesystem 
Beim Hauptrennen (HAU) bekommen die ersten Zehn des Rennens 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 bzw. 1 Punkt(e). Bei den Sprintrennen (SPR) erhalten die ersten Zehn des Rennens 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). Zusätzlich erhält der Gewinner des Qualifyings, der im Hauptrennen von der Pole-Position startet, zwei Punkte. Der Fahrer, der von den ersten zehn klassifizierten Fahrern die schnellste Rennrunde erzielt, erhält einen Punkte.

Fahrerwertung

Teamwertung

Weblinks 

 Offizielle Website der FIA-Formel-3-Meisterschaft

Anmerkungen

Einzelnachweise 

2022
Motorsportsaison 2022